Valea Perjei se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Valea Perjei - localitate centru de comună din raionul Cimișlia
 Valea Perjei - localitate centru de comună din raionul Taraclia

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova